Bejuco – distretto della Costa Rica
 Bejuco – comune della Repubblica di Panama